Бриккер — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бриккер, Лев Михайлович (1907—1941) — советский тренер по спортивной гимнастике, мастер спорта СССР.
 Бриккер, Юрий Львович (1935 ― 2008) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер РСФСР.